Korpus armijny Wojska Polskiego:
 11 Korpus Armijny (LWP) – ze sztabem w Gliwicach

Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 11 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XI Korpus Armijny (niemiecki)